Ninski Stanovi su naselje u sastavu Grada Nina, u Zadarskoj županiji.

Povijest 

Naselje je nastalo 1991. izdvajanjem dijela Nina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 358 stanovnika.

Izvori 

Nin
Naselja u Zadarskoj županiji